Boris Gulko – radziecki funkcjonariusz
 Boris Gulko – amerykański szachista